Temesvár, toponimo in lingua ungherese di Timișoara
 Temešvár, comune della Repubblica Ceca
 Eyalet di Temeșvar
 Temesvar – Iran